Андроникашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Андроникашвили, Борис Борисович (1934—1996) — советский писатель, актёр и сценарист.
 Андроникашвили, Кира Георгиевна (1908—1960) — советская актриса и режиссёр кино.
 
 Андроникашвили, Элевтер Луарсабович (1910—1989) — советский грузинский физик.
 Андроников, Ираклий Луарсабович (настоящая фамилия — Андроникашвили, 1908—1990) — русский советский писатель, литературовед.

См. также